Huntsville er navnet på adskillige steder:

Canada 
 Huntsville, Ontario

USA 
 Huntsville, Alabama
 Huntsville, Arkansas
 Huntsville, Connecticut
 Huntsville, Illinois
 Huntsville, Kansas
 Huntsville, Missouri
 Huntsville, North Carolina
 Huntsville, Ohio
 Huntsville, Tennessee
 Huntsville, Texas
 Huntsville, Utah
 Huntsville, West Virginia

Andet 
 Huntsville (band)